Kalmaluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalmaluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,65, long 28,94), 
 Kalmaluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,61, long 29,21), 
 Kalmaluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,33), 
 Kalmaluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,14, long 28,46), 
 Kalmaluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,01, long 28,88), 
 Kalmaluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 28,49), 

Robotskapade Finlandförgreningar